Партизан — учасник партизанської війни
 Радянські партизани
 Партизан Железняк — прізвисько Анатолія Григоровича Железнякова
 «Партизан» — білоруський футбольний клуб з Мінська
 «Партизан» — сербське спортивне товариство з Белграда, що об'єднує 26 однойменних клубів
 «Партизан» — сербський футбольний клуб з Белграда
 «Партизан» — сербський баскетбольний клуб з Белграда
 «Партизан» — сербський хокейний клуб з Белграда
 Стадіон Партизана — футбольний та легкоатлетичний стадіон у Белграді, який належить футбольному клубу «Партизан»
 Медаль «Партизану Вітчизняної війни» — радянська медаль
 9П132 «Партизан» — радянська переносна реактивна пускова установка
 «Партизан» — радіоприймач виробництва Мінського радіозаводу ім. Молотова (1946 р.)

Партизан — селище, Абатський район, Тюменська область
 Партизан — селище, Панинський район, Воронезька область